Кологривов — русская фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Кологривов, Алексей Семёнович (1776—1818) — генерал-майор, российский командир эпохи Наполеоновских войн.
 Кологривов, Андрей Семёнович (1775—1825) — генерал от кавалерии, участник Наполеоновских войн.
 Кологривов, Дмитрий Михайлович (1780—1830) — тайный советник, обер-церемониймейстер, масон.
 Кологривов, Василий Алексеевич (1827—1874) — русский музыкальный деятель, директор РМО.
 Кологривов, Лаврентий Александрович — воевода в Ряжске в конце Смутного времени.
 Кологривов, Михаил Михайлович (1919—1964) — подполковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Кологривов, Юрий Иванович (1680/1685 1754) — денщик Петра I, дипломат, архитектор.

